В 2010 году было открыто 119 экзопланет.
Среди них — 58 открыто методом Доплера и 48 — транзитным методом.
Этот год в планетологии примечателен несколькими важными событиями, среди которых:
 первые экзопланеты, открытые телескопом Кеплер;
 получено первое прямое изображение спектра экзопланеты (HR 8799 c).
 найдена 7-планетная система (HD 10180);
 найдена первая двух-транзитная система (Kepler-9b и Kepler-9c), а позже была подтверждена и третья транзитная планета (Kepler-9d);
 предложен способ поиска извержений вулканов на экзопланетах;
 найдена первая экзопланета в «обитаемой зоне» (Gliese 581g).
 изобретён прибор APP (аподизационная фазовая пластина), позволяющий проводить визуальное наблюдение «тусклых» экзопланет рядом с «яркими» звёздами;
 с помощью телескопа Спитцер удалось обнаружить горячее пятно неизвестного происхождения на планете υ Андромеды b;
 открыт горячий юпитер HIP 13044 b у звезды HIP 13044 внегалактического происхождения;
 впервые обнаружена плотная атмосфера у сверхземли (GJ 1214 b). Открытие было совершено с помощью телескопа VLT;
 представлены доказательства поглощения горячими юпитерами соседних более мелких планет.

Открытые экзопланеты и кандидаты в экзопланеты 
В таблице указаны приблизительные расстояния от экзопланет до их родных звёзд в астрономических единицах (а. е.), т. е. в расстояниях от Земли до Солнца (1 а. е. = 1,496 км).

Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Список экзопланет, открытых транзитным методом

Список экзопланет, открытых методом Доплера

См. также 
 Список экзопланет, открытых в 2007 году
 Список экзопланет, открытых в 2008 году
 Список экзопланет, открытых в 2009 году
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Список экзопланет, открытых в 2012 году

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедия внесолнечных планет
 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 Ученые нашли простой и доступный способ поиска других солнечных систем
 Новые свидетельства в пользу существования планетной системы около Веги
 Статья о экзопланете в М4
 http://exoplanets.org/
 The Extrasolar Planets Encyclopaedia
 Открытие внесолнечных планет
 Оазисы экзопланет
 Экзопланеты по Воробьевой
 Поразительные экзопланеты
 Алексей Левин. Свита звезд: экзопланеты Популярная механика № 1, 2009

2010